Дени́ Ганьо́ () — французский танцовщик, солист Марсельского балета Ролана Пети, вместе с супругой, балериной  в 1970-х — 1980-х годах составлял звёздную пару этой труппы.

Биография 
Дени Ганьо вместе с родителями и сестрой жили в Авиньоне. Так как его сестра занималась танцами, Дени также начал танцевать, чтобы сделать приятное матери. В возрасте двенадцати лет он был принят в балетную школу Парижской оперы, где учился у Раймона Франкетти. После её окончания в возрасте шестнадцати лет был принят в кордебалет Парижской оперы, однако уже в 19 лет, в 1972 году, покинул её, чтобы перейти в только что созданный Балет Марселя — балетмейстер Ролан Пети пригласил молодого танцовщика занять положение солиста и вскоре назначил его этуалью (т. е. премьером) своей труппы. 
  
Дени Ганьо плодотворно сотрудничал с балериной Наталией Макаровой, был её постоянным партнёром. Вместе с такими артистами, как Карен Кейн, ,  и  участвовал в антрепризе «Макарова и компания» (Makarova and Company), в составе которой гастролировал по всему миру, а также выступал на Бродвее. Закончив сотрудничество с Роланом Пети, в течение года танцевал у Мориса Бежара в его «». Завершив свою танцевальную карьеру, Ганьо переехал в Рим, где в 1994 году открыл собственную балетную школу «Дом танца» (Maison de la Danse).

Семья 
Дени Ганьо женат на прима-балерине . У него трое детей. Двое из них, Марин и  (род. в 1984) также стали артистами балета и танцуют в труппе Парижской национальной оперы. Матьо был принят в труппу в 2000 году, 20 мая 2004 года, после спектакля «Дон Кихот» в редакции Рудольфа Нуриева, был объявлен её этуалью.

Репертуар

Постановки 
 «В ожидании Годо» на музыку Марко Скьявоне (партитура была создана специально для этой постановки)

Фильмография 
 1978 — Сирано де Бержерак, «Сирано де Бержерак» (хореография Ролана Пети, режиссёр )
 1980 — Тореадор, «Кармен» (хореография Ролана Пети, режиссёр Дирк Сандерс, Кармен — Зизи Жанмер, дон Хосе — Михаил Барышников, предводитель контрабандистов — , в остальных ролях — артисты Марсельского балета)
 1981 — «Пруст, или Перебои сердца»
 1983 — дуэт с Наталией Макаровой, «Выступление президентской команды» (The President's Command Performance, режиссёр ) 
 1985 — дон Хосе, дуэт из балета Ролана Пети «Кармен», фрагмент фильма «Наташа» (режиссёр Дерек Бейли, Кармен — Наталия Макарова)
 ? — принц Щелкунчик, «Щелкунчик» (хореография Ролана Пети, Мари — )  
 2011 — «», документальный фильм

Ссылки 
 Denys Ganio, danseur // интервью для ResMusica.net, 23 ноября 2010.

Примечания 

Артисты Марсельского национального балета